Akihito – cesarz
 Akihito – imię
 Akihito – rodzaj ryb